Im Auge des Sturms ist Titel oder -bestandteil:
 Storm Chasers – Im Auge des Sturms (Storm Chasers: Revenge of the Twister), US-Katastrophenfilm
 Küstenwache: Im Auge des Sturms (2016), TV-Episode
 Im Auge des Sturms (2011) (The Eye of the Storm)
 Twig im Auge des Sturms, Teilband der Klippenland-Chroniken
Siehe auch:
 Im Herzen des Hurrican